Якоб Эрхард Вильгельм Гемзё (; 25 июля 1896 — 4 апреля 1986) — датский шахматист. Чемпион Дании 1928 г. Также поделил 1—2 места в чемпионате Дании 1932 г., но проиграл дополнительный матч Э. Андерсену. В составе сборной Дании участник трех шахматных олимпиад.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании